Район Темпаку
Річка Темпаку